Ејнсворт има више значења:
 Ејнсворт (Ајова)
 Ејнсворт (Небраска)